Musée des Moulages à Paris
 Musée des Moulages à Lyon
 Musée des Moulages à Montpellier
 Galerie des Sculptures et des Moulages à Versailles